Клаус Овчарек (; 17 марта 1939, Вена, Австрия — 6 декабря 2020) — австрийский оперный певец и актёр.

Биография 
Окончил венскую консерваторию по классу вокала. Был солистом оперных театров в Граце, Нюрнберге, Берне, Берлине, Франкфурте-на-Майне. С 1990 года — солист оперных театров «Volksoper» и «Staatsoper» в Вене.

Фильмография 

 1996—2003: Kommissar Rex (4 Folgen)
 1997: Stockinger — TV Folge: Stille Wasser (Herr Schnablegger)
 1998: Die Neue — Eine Frau mit Kaliber — TV Folge : Die schwarze Maria (Tobias Stadler)
 1998: Drei Herren (1998) (Postenkommandant)
 1999—2003: Julia — Eine ungewöhnliche Frau (5 Folgen)
 1999: Der Feuerteufel — Flammen des Todes (Wärter kunsthistorisches Museum)
 2000: Polt muss weinen (Dienststellenleiter Harald Mank)
 2000: Heimkehr der Jäger
 2000: Die Frau, die einen Mörder liebte
 2000: Happy Hour oder Glück und Glas (Pfarrer)
 2001: Blumen für Polt (Film) (Dienststellenleiter Harald Mank)
 2001: Die Gottesanbeterin (Siggi)
 2001: Verdammte Helden (Hofrat)
 2002: Ich gehöre dir (Geldverleiher)
 2003: Himmel, Polt und Hölle (Dienststellenleiter Harald Mank)
 2003: Polterabend (Film) (alter Dienststellenleiter Harald Mank)
 2004: Trautmann (Fernsehreihe) — TV Folge: Das Spiel ist aus (Bankfilialleiter)
 2004: Der Weihnachtshund (Fan von Kurt — Ehemann)
 2006: Klimt (Film) (Old Waiter)
 2006: Freundschaft (Stimme)
 2007: SOKO Donau — TV Folge: Zündstoff (Walter Wolff)
 2008: Tatort (Fernsehreihe) — Exitus (Prof. Georg Spies)
 2008: Todsünde (Sylvester Weningstedt)
 2008: Nordwand (Film) (Redaktionsleiter)
 2009: Krupp — Eine deutsche Familie (Tilo von Wilmowsky, 65-79 Jahre)
 2010: Hinter blinden Fenstern (Sylvester Weningstedt)
 2010: Lautlos
 2010: Die Wanderhure
 2011: Gottes mächtige Dienerin (Earl of Halifax)
 2012: Russisch Roulette (2 Folgen)
 2012: Hannas Entscheidung (Pfarrer Otterbach)

Примечания

Ссылки 
 Klaus Ofczarek  на IMDb